Trompa (animal), part del cos d'alguns animals com l'elefant
 Trompa (instrument), instrument musical
 Trompa de Fal·lopi tub membranós que connecta l'úter amb l'ovari al sistema reproductor femení
 trompa d'Eustaqui uneix l'orella mitjana i la faringe
 trompa (arquitectura) element constructiu sobre el que se sustenta una cúpula
 trompa d'aigua, sistema que permet comprimir aire a partir d'un salt d'aigua